Берёзовая алле́я — название улиц в различных населённых пунктах России.

 В Москве:
 Берёзовая аллея — улица в Северо-Восточном административном округе.
 Берёзовая аллея — улица в Зеленоградском административном округе.
 Березовая аллея — народное название сквера над Аксиньинским ручьем в Левобережном районе САО. С 23 января 2020 года началось фактически уничтожение этого сквера. Застройщик, АО «Центр-инвест» прилегающей к аллее территории начал вырубку деревьев для выноса инженерных коммуникаций из пятна застройки. Почему-то коммуникации выносятся на территорию природного комплекса. Жители всего района встали на защиту Березовой аллеи, противостоя застройщику и всему стройкомплексу Москвы.
 Берёзовая аллея — улица в посёлке Мурино Всеволожского района Ленинградской области.
 Берёзовая аллея — улица в Новоуральске.
 Берёзовая аллея — улица в Петрозаводске.
 В Санкт-Петербурге:
 1-я Берёзовая аллея — улица на Каменном острове.
 2-я Берёзовая аллея — улица на Каменном острове.
 Берёзовая аллея — улица в историческом районе Лахта.
 Берёзовая аллея — улица в посёлке Парголово.

См. также 
 Берёзовая улица

Другое 
 Берёзовая аллея — братское захоронение советских воинов в городе Любань.

Аллеи